Philharmonische Akademie steht für:

 die Philharmonische Akademie in Bologna, siehe Accademia Filarmonica di Bologna
 die Philharmonische Akademie in Rom, siehe Accademia Filarmonica Romana 
 die Philharmonische Akademie in Verona, siehe Accademia Filarmonica di Verona

Siehe auch
 Wiener Philharmoniker (Abschnitt Philharmonische Academie 1842–1860)

it:Accademia Filarmonica